Cieki wodne:
 Żydowski Potok – potok w Beskidzie Śląskim
 Żydowski Potok – potok, dopływ Orli